Hedda Gabler – dramma di Henrik Ibsen
Hedda Gabler – film del 1917 diretto da Frank Powell
Hedda Gabler – film del 1920 diretto da Gero Zambuto e Giovanni Pastrone
Hedda Gabler – film del 1925 diretto da Franz Eckstein
Hedda Gabler – film del 1961 diretto da William Sterling
Hedda Gabler – film TV del 1963 diretto da Alex Segal
Hedda Gabler – film del 1963 diretto da Paul Hoffmann
Hedda Gabler – film TV del 1967 diretto da Raymond Rouleau
Hedda Gabler – film TV del 1978 diretto da George Bloomfield
Hedda Gabler – film del 1978 diretto da Jan Decorte
Hedda Gabler – film del 1978 diretto da Peter Zadek
Hedda Gabler – film TV del 1980 diretto da Thomas Langhoff
Hedda Gabler – film TV del 1984 diretto da Adrian Brine e Luc Segers
Hedda Gabler – film TV del 1993 diretto da Margareta Garpe
Hedda Gabler – film del 2004 diretto da Paul Willis
Hedda Gabler – film del 2016 diretto da Matthew John